Жан Луи Огюст Луазелёр-Делоншан (, 24 марта 1774, Дрё — 8 мая 1849, Париж) — французский ботаник, доктор медицины.

Биография 
Жан Луи Огюст Луазелёр-Делоншан получил в Париже степень доктора медицины в 1805 году с диссертацией на тему Recherches sur l’ancienneté des purgatifs et sur les purgatifs indigènes.

Избранный членом Парижской медицинской академии в 1823 году, Луазелёр-Делонгшан стал кавалером Ордена Почётного легиона в 1834 году.

Умер в Париже 8 мая 1849 года.

Некоторые публикации 
 Herbier général de l’Amateur (de fleurs) en huit volumes.
 Recherches Historiques Botaniques et médicales Sur Les Narcisses Indigènes, pour servir à l’histoire des plantes de France, Auduin, 1810.
 Nouveau voyage dans l’empire de Flore, ou Principes élémentaires de botanique, Paris: Méquignon, 1817.
 Manuel des plantes usuelles indigènes, ou histoire abrégée des plantes de France, distribuées d’après une nouvelle méthode: contenant leurs propriétés et leurs usages en médecine, dans la pharmacie et dans l'économie domestique, suivi de Recherches et observations sur l’emploi de plusieurs espèces qui, dans la pratique de la médecine, peuvent remplacer un certain nombre de substances exotiques, Paris: Méquignon aîné, père, 1819, 2 vol. in-8° de près de 500 p. chacun.
 Flora Gallica, seu enumeratio plantarum in Gallia sponte nascentium, secundum linnaeanum naturalium synopsi. Editio secunda aucta et emendata., Paris, 1828.
 Rapport sur la culture du mûrier et les éducations de vers à soie, dans les environs de Paris, 1836.
 Nouvel Herbier de l’Amateur, contenant la description, la culture, l’histoire et les propriétés des plantes rares et nouvelles cultivées dans les jardins de Paris avec figures peintes d’après nature par Deville, élève de Bessa, Paris, Audot, 1816—1827, 8 vol.
 Considérations sur les céréales, et principalement sur les froments, Paris: Libraire de Madame V. Bouchard-Huzard, 1842—1843.
 La Rose, son histoire, sa culture, sa poésie, Paris: Audot, 1844.

Почести 
В честь учёного был назван род Loiseleuria семейства Вересковые.

Кроме того, его именем была названа улица Loiseleur-Deslongchamps в городе Дрё, а также различные растения рода Рододендрон.

Примечания

Литература 
 Philippe Loiseleur des Longchamps Deville: Portraits de famille, Paris; Les Presses Réunies, mars 1964, p. 11—14.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции
Члены Парижской медицинской академии